Сележень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бокша.
 Сележень () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративно підпорядковується місту Себіш.